Wolfshöhe steht für:
 Wolfshöhe (Neunkirchen am Sand), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen am Sand, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Wolfshöhe (Kreis Gerdauen/Ostpreußen), deutscher Name der russischen Siedlung Opuschki (Kaliningrad, Osjorsk), Oblast Kaliningrad